Opa kan syfta på:

 Opa – en låt som sjöngs av Giorgos Alkaios & Friends i Eurovision Song Contest 2010
 OPA (musikgrupp) – en svensk musikgrupp som medverkade i melodifestivalen 2012
 Opa (programspråk) – ett programspråk som används för att bygga skalbara webbapplikationer
 Opa Opa – en låt inspelad 1992 av den grekiska sångaren Notis Sfakianakis
 Opa Opa (album) – det grekisk-svenska bandet Antiques första album från 1999
 OPA – en förkortning för det byggnadstekniska begreppet öppenarea
 Mambili – ett vattendrag i Kongo-Brazzaville